Frankreichfeldzug ist eine Bezeichnung für:

 Frankreichfeldzug Heinrichs III. (1230), militärischer Konflikt zwischen England und Frankreich
 Deutsch-Französischer Krieg 1870/71
 Westfeldzug, die militärische Offensive der Wehrmacht im Westen während des Zweiten Weltkriegs vom 10. Mai bis 25. Juni 1940